Le tournoi de tennis d'Auckland est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1970 se dispute du  au .

Ann Haydon-Jones remporte le simple dames. En finale, elle bat Kerry Melville.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith Court et Ann Haydon-Jones.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Auckland

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1970
Auckland
1970 en Nouvelle-Zélande
Tennis en janvier 1970
Sport en février 1970